Igala (land), historisch land in Nigeria
 Igala (taal), taal in Nigeria
 Igala (volk), volk in Nigeria